Кристиану Мелу Араужу (; 24 января 1986, Гояния, Гояс — 24 июня 2015, там же) — популярный бразильский музыкант и певец.

Погиб в автокатастрофе 24 июня 2015 года.

Дискография 
 2011: Efeitos
 2012: Me Apego
 2012: Você Mudou
 2012: Bara Bara
 2012: Mente Pra Mim
 2013: Caso Indefinido
 2013: Maus Bocados
 2014: Faz a Felicidade Voltar! (Será) (part. Denys Paraiba)
 2014: Cê Que Sabe
 2014: É Com Ela Que Eu Estou
 2015: Hoje Eu Tô Terrível

Примечания

Ссылки 
 Cristiano Araujo volta à cidade com seu novo show esta noite